Первая лига 1965/1966 () — 32-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 9 августа 1965 года и закончился 22 июня 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1965/1966 на rsssf.com 

1965/1966
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1965 году
Спорт в Польше в 1966 году